Denumirea de Rosen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rosen, un sat în comuna Sozopol, regiunea Burgas;
 Rosen, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Rosen, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik.